Нар може да се односи на:

 Нар воће
 Наставни рачунар НАР 1 и/или његовог наследника НАР 2